Stavern (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Stavern (Vestfold), een plaats in de Noorse gemeente Larvik, in de provincie Vestfold